BSC München steht für folgende Sportvereine aus München:

 BSC München (Fußballverein)
 BSC München (Wintersportverein)